Houba může být:

 houby – říše Fungi, do níž patří i houby s plodnicemi sbíranými v lese jako potrava – viz článek houbaření
 houby (Porifera) – živočišný kmen Porifera, česky nověji houbovci 
 houbička, popřípadě houba – nástroj k mytí či čištění, vyznačující se značnou porézností a schopností nasáknout tekutinami (původně pórovité pružné kostry mořských hub/houbovců – odtud název, dnes zpravidla z plastů)
 Houba (hudební skupina) – česká hudební punková skupina 
 Houba (Jizerské hory) – skalní útvar v Jizerských horách
 Houba (nápoj) – míchaný nápoj, kola + (červené) víno
příjmení osob
 Alois Houba – český architekt a pedagog
 Karel Houba – český spisovatel, překladatel a redaktor
 Věra Houbová – česká překladatelka

Související články 
 Houbová omáčka
 Huba

Externí odkazy 
 

Houba